Ви́хтерпалу () — эстонский топоним:

 Вихтерпалу — деревня в волости Ляэне-Харью уезда Харьюмаа.
 Вихтерпалу — река в Эстонии.
 Вихтерпалу — мыза в волости Ляэне-Харью уезда Харьюмаа.
 Вихтерпалу — волость в Эстонии в 1866–1890 и 1893–1939 годах.
 Вихтерпалу — внутренний залив Финского залива.